ГСП может означать:
 Гнутосварной профиль
 Глобальная система позиционирования (напр., GPS — Global Positioning System)
 Генератор стирания и подмагничивания
 Городская служебная почта
 Гвардейский стрелковый полк
 Государственное сельскохозяйственное предприятие
 Гусеничный самоходный паром
 ГСП — стадион в Никосии, Кипр
 Газосигнализатор полевой (см. Датчики загазованности)
 Группа свободного поиска (в романах братьев Стругацких)
 графо-символическое программирование
 гиростабилизированная платформа
 Группа стратегического планирования

Прочее
 Гидростатический подшипник
 Гипсостружечная плита
 глубинное сейсмическое профилирование
 городской сборный пункт
 грузосортировочная платформа
 Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации
 гладкоствольная пушка
 Городская Стоматологическая Поликлиника
 Государственное специализированное предприятие
 Группа Самопомощи Пожилых Людей